Die Bridgestone Doubles 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 4. bis 10. Mai 1981 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in der Präfektur Tokio